Hawaii ori Hawaii se poate referi la: 

  Statul Hawaii, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, al cărui teritoriu coincide cu arhipelagul Insulelor Hawaii.
  Predecesoarele statului Hawaii:
 Regatul Hawaii, 
 Republica Hawaii și
 Hawaii (teritoriu SUA), toate fiind predecesoarele statului în această ordine cronologică. 
 Insulele Hawaii, arhipelag în Oceanul Pacific, pe care se află statul Hawaii
 Hawaii (insulă), cea mai mare insulă a arhipelagului, care compune teritoriul comitatului Hawaii 
 Hawaii (formație), formație de muzică speed/power metal formată de chitaristul Marty Friedman
 Hawaii (roman),  titlul unui roman foarte cunoscut de James Michener, publicat în 1959
 , filmul realizat ca o adaptare a romanului lui Michener
 , film argentinian, regizat de Marco Berger
 Hawaii (film din 2017), dramă românească despre vreo succesiune din străinătate, pe la sfârșitul anilor 1980, descoperită în România comunistă, film regizat de Jesús del Cerro

Vezi și  

 Hawaiian și
 Hawaiki. 

Nume proprii